Fremont High School kan vara:

John C. Fremont High School i Los Angeles, Kalifornien
Fremont High School (Oakland, Kalifornien)
Fremont High School (Sunnyvale, Kalifornien)
Fremont High School (Indiana) i Fremont, Indiana
Fremont High School (Michigan) i Fremont, Michigan
Fremont Senior High School (Nebraska) of Fremont, Nebraska
Fremont High School (Utah), i Plain City, Utah
North Fremont High School i Ashton, Idaho
South Fremont High School i St. Anthony, Idaho
"Fremont High School" till 1995, nu Fremont-Elizabeth City High School i South Australia